La Royal Navy britannica ha avuto nel corso della sua storia quattro unità navali con il nome di HMS Zealous:
 HMS Zealous (1785), vascello da 74 cannoni, varato nel 1785 e demolito nel 1816.
 HMS Zealous (1864), vascello in legno trasformato poi in corazzata, varato nel 1864 e dismesso nel 1875.
 HMS Zealous (1919), cacciatorpediniere della classe W, impostato nel 1919 ma mai completato.
 HMS Zealous (R39), cacciatorpediniere della classe Z varato nel 1944, ceduto alla marina militare israeliana nel 1956 e ribattezzato INS Eilat, affondato poi nel 1967.